У чемпіонаті серед команд другої ліги взяли участь 34 команди:

 — команди, що опустилися з першої ліги.
 — команди, що отримали статус професіоналів перед початком чемпіонату.

Перед початком сезону команди «Інтер» (Боярка), ФК «Красилів» (Красилів)  і «Спартак» (Івано-Франківськ)  знялися зі змагань. 

25 березня 2008 року рішенням Бюро ПФЛ футбольні клуби «Газовик-ХГВ» і «Нафтовик» виключені зі змагань. У решті матчів командам зараховані поразки −:+.

Група А

Підсумкова турнірна таблиця 

|}
Команда «Нафтовик» знялася зі змагань після 16-го туру.

Результати матчів

Найкращі бомбардири

Група Б

Підсумкова турнірна таблиця 

|}
Команда «Газовик-ХГВ» знялася зі змагань після 19-го туру.

Результати матчів

Найкращі бомбардири

Джерела 
 Друга ліга 2007/2008, група А на офіційному сайті ФФУ
 Друга ліга 2007/2008, група Б на офіційному сайті ФФУ
 Друга ліга 2007/2008 на сайті Дмитра Трощія
 Друга ліга 2007/2008 на сайті RSSSF

Примітки

Див. також 
 Чемпіонат України з футболу 2007—2008
 Чемпіонат України з футболу 2007—2008: вища ліга
 Чемпіонат України з футболу 2007—2008: перша ліга
 Кубок України з футболу 2007—2008

2007 у футболі
2008 у футболі
Сезони Другої ліги України з футболу
2007 в українському спорті
2008 в українському спорті